Rodzimowierstwo, np. rodzimowierstwo słowiańskie, rodzimowierstwo bałtyjskie
 Związek Wyznaniowy Rodzima Wiara

Zobacz też 
 Religie etniczne